Tracid Traxxx és un segell discogràfic de Minimal techno alemany de Bad Homburg, anteriorment en publicacions de Hard Trance. Va ser fundat el 1998 per Kai Tracid. Els artistes que publicaven periòdicament a Tracid Traxxx, juntament amb Kai Tracid eren A*S*Y*S, Warmduscher, Hennes & Cold, Derb, Thomas P. Heckmann i Oliver Klitzing. Al desembre de 2006, Kai Tracid va anunciar oficialment una nova orientació musical amb la qual cosa el seu segell discogràfic de 2007, dos singles del que semblava, estaven més a prop del rang mínim en contrast amb les publicacions anteriors. Des d'aleshores no hi ha hagut més publicacions sobre Tracid Traxxx.

Enllaços externs 
 Lloc web oficial

Discogràfiques d'Alemanya